Vanemuine (mitologia) – estoński bóg muzyki
 Vanemuine – estońska nazwa parowca „Impierator”
 Vanemuine (teatr) – teatr w Tartu